Denumirea de Sărnino se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Sărnino, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Sărnino, un sat în comuna Smolean, regiunea Smolean.